Xanthoconium är ett släkte av svampar. Xanthoconium ingår i familjen Boletaceae, ordningen Boletales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Xanthoconium